Кырк чоро — «40 витязей», дружина «кырк чоро» из кыргызского эпоса «Манас», символ воинской доблести.
 Кырк чоро (группа активистов)